Grandidier ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Grandidier (1836–1921), französischer Zoologe 
 Guillaume Grandidier (1873–1957), französischer Zoologe 
 Joseph Jacques de Grandidier (1761–1832), französischer Mediziner
 Philippe-André Grandidier (1752–1787), Benediktiner, Archäologe und Historiker 

Siehe auch:

 Fonds Grandidier, wissenschaftliches Institut mit einer paläontischen Sammlung und einem angeschlossenen Botanischen und Zoologischen Park in Antananarivo auf Madagaskar
 Grandidier-Kanal, eine Meerenge vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel